Le mot « couturière » peut désigner :
 une couturière, une personne qui confectionne des vêtements au moyen de la couture ;
 une couturière, un oiseau pouvant appartenir à diverses espèces, appartenant notamment aux genres Orthotomus et Artisornis de la famille des Cisticolidae et au genre Phyllergates de la famille des Cettiidae ;
 une « couturière », souvent l’avant-dernière répétition d’une pièce de théâtre, celle précédant la « générale » (qui est elle-même la dernière répétition).